Ruokosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruokosaaret (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Ruokosaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar